Купата на африканските нации през 2021 г., известна като TotalEnergies Купа на африканските нации 2021 по спонсорски причини, е 33-ото издание на Купата на африканските нации, който се провежда на всеки 2 години и е организиран от Африканската футболна конфедерация (CAF). Домакин на турнира е Камерун и се провежда от 9 януари до 6 февруари 2022 г.

Първоначално, турнирът трябва да се играе през юни и юли 2021 г. Въпреки това, на 15 януари 2020 г. CAF обявява, че поради екстремните климатични условия през този период, турнирът е пренасрочен за между 9 януари и 6 февруари 2021 г. На 30 юни 2020 г. CAF отлага провеждането на турнира за втори път за януари 2022 г. поради пандемията COVID-19 на континента, като същевременно запазва името Купа на африканските нации 2021 по спонсорски причини.

 (двукратен победител) е настоящият шампион, след като печели турнира през 2019 г.

Избор на домакин 
След заседанието на Изпълнителния комитет на CAF на 24 януари 2014 г. е обявено, че има три официални кандидатури за турнира през 2021 г.:

Кандидатури 
 Алжир
 Гвинея
 Кот д'Ивоар

Отхвърлени 
 ДР Конго
 Габон
 Замбия

Този списък е различен от списъка с кандидатури за страна домакин за изданието на Купата на африканските нации през 2019 и 2021 г., както е обявено от CAF през ноември 2013 г., като Демократична република Конго, Габон и Замбия също попадат в първоначалния списък. И трите официални кандидатури също кандидатстват за домакинство на Купата на африканските нации през 2019 г.

Решението за страната домакин е отложено за началото на 2014 г., за да се предостави на всяка кандидатстваща страна достатъчно време за приемане на делегацията за инспекция. След окончателното гласуване на заседанието на изпълнителния комитет на CAF, на 20 септември 2014 г., CAF обявява домакините за турнирите за 2019, 2021 и 2023 г.: 2019 г. за Камерун, 2021 г. за Кот д'Ивоар и 2023 г. за Гвинея.

Смяна на домакин 
На 30 ноември 2018 г. CAF лишава Камерун от домакинство на Купата на африканските нации 2019. Президентът на CAF Ахмад Ахмад обаче заявява, че Камерун се е съгласил да бъде домакин на Купата на африканските нации през 2021 г. Следователно Кот д'Ивоар, първоначалният домакин за 2021 г., ще бъде домакин на Купата на африканските нации през 2023 г., а Гвинея, първоначалният домакин за 2023 г., ще бъде домакин на Купата на африканските нации през 2025 г.

На 30 януари 2019 г. президентът на CAF потвърждава промяната в графика след среща с президента на Кот д'Ивоар Аласан Уатара в Абиджан, Кот д'Ивоар.

Последици от пандемията COVID-19 
Първоначално турнирът е планиран да се проведе между 9 януари и 6 февруари 2021 г. Предварителният кръг и два мача от квалификационната групова фаза са изиграни между 9 октомври и 19 ноември 2019 г. Третият и четвъртият мач от квалификационната групова фаза, които първоначално трябва да се проведат съответно от 23 до 31 март и от 1 до 9 юни 2020 г., са отложени и всички останали квалификационни мачове пренасрочени, поради избухването на пандемията от COVID-19 в Африка.

На 19 юни 2020 г. CAF заявява, че не е решено кога ще се възобновят континенталните състезания и приоритизира нови графици за Шампионската лига на CAF 2019/20 и полуфиналите за Купата на Конфедерацията на CAF 2019/20, отложеното първенство на африканските нации за 2020 г. и Купата на африканските нации за жени през 2020 г., заедно с Купата на африканските нации през 2021 г., тъй като футболните мачове по целия континент са отложени, отменени или прекратени.

На 30 юни 2020 г. обаче. CAF обявява пренасрочването на Купата на африканските нации през 2021 г. за януари 2022 г. „след консултация със заинтересованите страни и като вземе предвид текущата глобална ситуация“ според публикувано изявление, като новите дати ще бъдат обявени на по-късна дата. Впоследствие други континентални състезания и събития, които трябва да се проведат, са пренасрочени или отменени, включително нови дати за останалите квалификации, които трябва да приключат до март 2021 г. На 31 март 2021 г. е потвърдено, че турнирът ще се проведе от 9 януари до 6 февруари 2022 г., точно една година след първоначално планираната начална дата.

Формат 
Общо 24 отбора участват в турнира. Само домакините се класират по право, а останалите 23 отбора се класират чрез квалификационен турнир. На финала, 24-те отбора са разделени в шест групи по четири отбора. Отборите във всяка група играят по един мач на кръг. След груповата фаза първите два отбора от всяка група и четирите най-високо класирани трети отбора се класират за осминафиналите. Загубилите полуфинала играят в мач за третото място, докато победителите в полуфиналите играят финал за купата.

Участници

Стадиони

Топка и талисман 
CAF обявява официалната топка за турнира, наречена Toghu на 23 ноември 2021 г. Тя е произведена от английския производител Umbro.

Талисманът „Мола“ е представен на 17 май 2021 г. по време на церемония в Яунде. Той е лъв и дрехите му приличат на домакинските цветове на Камерун, като на тях е написано „Камерун“ и „2021“ в горната и долната част.

Групова фаза 
Първите два отбора от всяка група, заедно с най-добрите четири трети класирани отбора, се класират за осминафиналите. Всички начални часове са местни, (UTC+1).

При равенство 
Отборите се подреждат по точки (3 точки за победа, 1 точка за равенство, 0 точки за загуба), а ако са изравнени по точки, се прилагат следните критерии за по-добър отбор, в дадения ред, за определяне на класирането:

 Точки в директните мачове между равните отбори;
 Голова разлика в директните мачове между равните отбори;
 Вкарани голове в директните мачове между равните отбори;
 Ако повече от два отбора са с равен брой точки и след прилагане на всички критерии за директен двубой по-горе, ако двата отбора все още са равни, всички критерии за директни срещи по-горе се прилагат изключително за тези два отбора;
 Голова разлика във всички мачове в групата;
 Вкарани голове във всички мачове в групата;
 Теглене на жребий.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Директни елиминации 
Във фазата на елиминациите, се използват продължения и дузпи за определяне на победителя, ако е необходимо, с изключение на мача за третото място, където директно се преминава на дузпи, без допълнително време, за определяне на победител, ако необходимо.

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за 3-то място

Финал

Полемики

Съдийството на Тунис срещу Мали 
В първия мач от група F между Тунис и Мали, реферът от Замбия Джани Сиказве свири край на мача в 85-ата минута, преди да промени решението си. След това, той сигнализира за край на мача в 89-ата минута, без да отсъди няколко минути продължение, което било логично поради големия брой смени (9 смени между двата отбора) и два пъти проверка чрез Видео асистент рефер (VAR).

Реферът обаче, отсъжда подновяване на мача след 25 минути спиране, но тунизийският отбор отказва да го довърши. Съдебномедицински доклад посочва, че Сиказве е претърпял топлинен удар, което е допринесло за неправилното му съдийстване.

Национален химн на Мавритания 
Преди втория мач от група F между Мавритания и Гамбия, старият мавритански национален химн е изсвирен три пъти, дикторът на стадиона казва, че мавританските играчи сами ще изпеят химна, но третият неуспешен опит скоро е прекъснат след като отново прозвучава старият химн на страната.

Загинали фенове на Камерун 
Преди четвъртия мач в елиминационния етап между домакините Камерун и Коморските острови, който се провежда на 24 януари 2022 г. на стадион Олембе, има жестоко сблъскване пред вратите между камерунските фенове. След блъскането са записани осем смъртни случая на две жени и четирима мъже, всички на тридесет години, както и две деца.

Министерството посочва, че около 50 души са били ранени, включително двама души с множество наранявания и други двама със сериозни наранявания на главата, а бебе е незабавно прехвърлено в многопрофилната болница в Яунде в стабилно медицинско състояние.

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Купа на африканските нации
Футбол в Африка
Спорт в Камерун